Sepharial (de son vrai nom Dr Walter Gorn Old) (né le  à Handsworth, et mort le  à Hove) est un astrologue théosophe anglais du .

Notes et références 

Astrologue britannique